São Romão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Romão (ort), Minas Gerais, 
 São Romão (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Arões (ort), Braga, Fafe, 
 São Romão (freguesia i Portugal, Guarda), Seia, 
 São Romão (freguesia i Portugal, Viseu), Armamar, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar